Capitaine steht für:

 die französische Bezeichnung des Hauptmann (Offizier)

Capitaine ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Capitaine (1861–1907), deutscher Erfinder
 Wilhelm Capitaine (1871–1948), deutscher Theologe, Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Kapitän (Begriffsklärung)